Miejscowości w USA:
 Loganville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Loganville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Loganville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk